In der Saison 2005/06 wurde der Crefelder HTC durch einen 7:1 (1:1) im Finale über Titelverteidiger HTC Stuttgarter Kickers Deutscher Meister der Herren.

Abschlusstabelle 
Legende:

Endrunde 
Die Endrunde wurde in Mönchengladbach ausgetragen.

Quellen 
 

2005
Sportsaison 2005/06